El término glitch se puede referir:

al estilo musical, Glitch (música), también denominado Clicks and Cuts;
al leve mal funcionamiento visible en algunos videojuegos debido a fallos de programación: Glitch (informática).
a la serie de televisión australiana Glitch